Иван Франческини (; 7 декабря 1976, Парма) — итальянский футболист, центральный защитник.

Карьера 
Иван Франческини — воспитанник Пармы, но за первую команду он так и не сыграл. Из клуба он уехал во Францию выступать за «Олимпик Марсель», после сезона в «Олимпике», Франческини играл за Салернитану в «Луккезе» и «Дженоа» серии B. Затем выступал за «Реджину» и «Кьево». С сезона 2006/07 выступает за «Торино». В 2007 году почти завершенный трансфер Франческини в «Аталанту» сорвался после медицинского обследования игрока.

Статистика

Ссылки 
 Профиль на gfdb.com
 Профиль на espn.go.com

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Луккезе»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Кьево»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Пальмезе»